può riferirsi a:
 Baia dell'Onega – insenatura della costa russa nordoccidentale – nel mar Bianco
 Lago Onega – lago della Russia nordoccidentale
 Onega – fiume della Russia nordoccidentale
 Penisola di Onega – penisola che si protende nel mar Bianco
 Onega – città dell'Oblast' di Arcangelo
 Classe Onega – classe navale della Marina Russa
 Ermindo Onega – calciatore argentino